Der Thüringer Denkmalschutzpreis ist eine seit 1994 vom Freistaat Thüringen vergebene Auszeichnung für besondere Verdienste im Bereich der Denkmalpflege.

Preis 
Mit dem Thüringischen Denkmalschutzpreis können Personen, Projekte und Einrichtungen ausgezeichnet werden, die sich in besonderem Maße für die Denkmalpflege eingesetzt haben. Federführend für die Preisverleihung ist die Thüringer Staatskanzlei. Mit dem Preis soll auf außergewöhnliche, über das denkmalschutzrechtlich Gebotene hinausgehende Leistungen im Bereich der Denkmalpflege aufmerksam gemacht werden, die damit Vorbildwirkung für neue Projekte entfalten können.

Auszeichnungswürdig sind vorbildliche Leistungen zur Rettung und Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmalen sowie von archäologischen Denkmalen in Thüringen, die überzeugende Verbreitung des Denkmalpflegegedankens in der Öffentlichkeit, hervorragende wissenschaftliche Leistungen zur Theorie und Praxis der Denkmalpflege sowie langjähriges herausragendes Wirken auf dem Gebiet der Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie der archäologischen Denkmalpflege.

Die möglichen Preisträger werden von den Thüringer Denkmalschutzbehörden, dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie sonstigen Körperschaften und Verbänden, die der Denkmalpflege verbunden sind, vorgeschlagen. Kriterien für die Auswahl sind unter anderem das persönliche Engagement, die zeitgemäße Nutzung historischer Gebäude, Finanzierungsart und denkmalpflegerische Gesamtqualität sowie die Möglichkeit des barrierefreien Zugangs zu den sanierten Objekten.

Die Preisträger werden von einer Fachjury ausgewählt. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 40.000 Euro dotiert, das vom Freistaat Thüringen und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen jeweils zur Hälfte bereitgestellt und auf alle Preisträger aufgeteilt wird.

Kategorien 
Der Preis wird in mehreren Kategorien vergeben:
 Gruppenpreis
 Einzeldenkmale
 Archäologische Denkmalpflege
 technische Denkmale
 Denkmalensemble
 Kirche
 Anerkennung

Preisträger (Auswahl) 
Unter anderem wurden die Eigentümer folgender Denkmale ausgezeichnet:

Gruppenpreis 
 Schloss Ponitz, (Förderverein Renaissanceschloss Ponitz e.V.), 2022
 St. Marien Eishausen, (Förderverein Kirche Eishausen e.V.), 2018
 Schlosspark Marisfeld, (Förderverein Schlosspark e. V.), 2017
 Fachwerkerlebnishauses Weidenbrunner Gasse 13, (Weidenbrunner Gasse 13 e. V), Schmalkalden 2015
 Schlosskirche Beichlingen, (Förderverein Schloss Beichlingen e.V.), 1998

Einzeldenkmale 

 Wohnhauskomplex Friedrich-List-Straße 29/Windthorstraße 43, Erfurt, 2022
 Kugeleichsmühle, Mühlhausen, 2022
 Wohn- und Geschäftshäuser Michaelisstraße 7 zur Großen Alten Waage und Michaelisstraße 8 Zur Sichel, Erfurt, 2018
 Alte Post, Bad Langensalza, 2018
 Torhaus am Spendenkirchhof, Nordhausen, 2017
 Hofanlage an der Ortsstraße 2, Zwackau, 2017
 Pfarrhaus, Kleinrudestedt, 2017
 Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Erfurt, 2015
 Stadthaus Arnstadt, ehemalige Möller’sche Handschuhfabrik, 2014
 Dorfkirche Dobraschütz, 2014 (Gruppenpreis)
 Geschäftshaus am Markt 38, Ronneburg, 2013
 Bernhardhaus, Hermannsfeld, 2013
 Haus Schulenburg, Gera, 2012
 Palais am Prinzenberg, Meiningen, 2011
 Weißgerberhaus Hütergasse 13, Erfurt, 2010
 Evangelische Pfarrkirche St. Johannis in Obergebra, 2010
 Gründerzeitvilla Eichenberg, Gera, 2010
 Schloss Todenwarth bei Fambach, 2008
 Schloss Nimritz, Nimritz, 2006
 Kirche St. Ulrich, Suhl-Heinrichs, 2006
 St. Trinitatis-Kirche, Herbsleben, 2005
 Villa Zoeth, Pößneck, 2004
 Rittergut Positz, Oppurg, 2004
 Wohn- und Geschäftshaus Lukas-Cranach-Straße 11, Gotha, 2003
 Wohn- und Geschäftshaus Brühl 6, Weimar, 2003
 Burg Bibra, 2002

Denkmalensembles 
 Mikwe mit Gebäudekomplex „LutherLoft“, Schmalkalden 2022
 Schlachthof Weimar, 2018
 Gebäudekomplex Haus eines Lohgerbers, Mühlhausen, 2017
 Denkmale Gottschalck'sches Haus, Lange Straße 34, Planplatz 9, Lohberg n, Cafe Pille Hauptstraße 10, und das Denkmalensemble Pfarrstraße 4, 5, 6,  Sondershausen, 2015
 Regierungsstraße 61/62, Erfurt, 2014
 Gut Bendeleben, Kyffhäuserkreis, 2012
 Wohnungsbauten im Wohngebiet „Bieblacher Hang“, Gera, 2011
 Hof Sickenberg, 2010
 Brandsköppshaus mit Nebengebäuden, Hinternah, 2010
 Schlossensemble Ettersburg bei Weimar, 2009
 Ursulinenkloster, Erfurt, 2008
 Hauptmannviertel, Mühlhausen, 2006
 Kellergadenring der Kirchenburganlage Belrieth, 2005
 Bürgerhauskomplex Jüdengasse 16, Bad Langensalza, 2002
 Gartenstadtsiedlung „Am schmalen Rain“, Gotha, 2001

Technische Denkmale 
 Heizkraftwerk im Brühl, Erfurt, 2022
 Heiligenmühle Erfurt, 2018
 Turmwindmühle Immenrode, 2013 (Gruppenpreis)
 Apostelbrücke Niedergebra, 2013
 Stadtmühle Bad Blankenburg, 2012
 ehemaliges Umspannwerk Jena-Nord, 2011
 Galopprennbahn Boxberg, 2011
 Seidenweberei Schulenburg und Bessler in Gera/Zwötzen, 2008
 Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, 2006
 Porzellanfabrik Wagner & Apel in Lippelsdorf, 2005
 historischer Wasserturm am Bahnhof Treffurt, Treffurt, 2004
 Zuckerfabrik Oldisleben, 2003
 Bockwindmühle Langenroda, 2002

Kirche 
Diese Kategorie wurde 2022 erstmal vergeben
 St. Mauritius Bottendorf, 2022

Archäologische Denkmalpflege 
 Brigitte Zech, Bodendenkmalpflegerin, Schmalkalden, 2022
 Lothar Bechler, Bodendenkmalpfleger, Beichlingen, 2021
 Hans-Jürgen Grönke, Nordhausen, 2018
 Steinsburgmuseum Römhild, (Gemeinde der Steinsburgfreunde e.V.), 2018
 Frank Rüdiger, Bodendenkmalpfleger, Nordteil des Saale-Orla-Kreises, 2017
 Volker Düsterdick, Kartierung mittelalterlicher Kelleranlagen, Erfurt, 2015

Anerkennung 
 Zweckverband Brehm-Gedenkstätte für denkmalpflegerische Instandsetzung der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf, 2022
 Burgkapelle St. Michaelis Burgruine Rusteberg, Marth, 2018
 Stadtverwaltung Pößneck für die Sanierung des „Museum642“, 2018
 Gemeinde Krölpa, Konzept „Kulturort Schloss Krölpa“, 2014
 Förderverein St. Trinitatis e. V. und Stadt Ruhla für die Sanierung der St. Trinitatis-Kirche in Ruhla, 2014
 Gemeinde Unterwellenborn für die Restaurierung und Wiederherstellung des Kulmturms, 2014
 Landkreis Saale-Orla-Kreis für die denkmalgerechte Sanierung und Wiederbelebung der Grundschule Ebersdorf, 2013
 Stadt Arnstadt für die Sanierung des Rathauses Arnstadt, 2012
 Stadt Leinefelde-Worbis, Stadtteil Beuren für die Rettung der Burg Scharfenstein vor weiterem Verfall, 2012
 Stadt Rudolstadt für die denkmalgerechte Sanierung und nachhaltige Nutzung des Schillerhauses, 2011
 Gemeinde Bendeleben, Instandsetzung und Sanierung der Orangerie, 2009
 Stadt Römhild, Sanierung der Friedhofskirche in Römhild, 2009
 Stadt Greußen, Sanierung des Rathauses Greußen, 2008
 Stadt Pößneck, Erhalt und Umnutzung der ehemaligen Bilke-Schule zur Stadtbibliothek, 2007
 Städtischer Eigenbetrieb Jena, Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, 2007
 Gemeinde Treben für die Erhaltung und Nutzung des Herrenhauses des Rittergutes, 2006
 Gemeinde Döschnitz für die Erhaltung und Nutzung des Wohnhauses der ehemaligen Brauerei, 2006
 Stadt Rudolstadt für die Erhaltung und Nutzung des Alten Rathauses, 2005
 Stadt Mühlhausen für die Erhaltung und Umnutzung der Jacobikirche zur Stadtbibliothek, 2005
 Stadt Jena für die Erhaltung des spätmittelalterlichen Gebäudekomplexes Markt 16 (Jena), 2003
 Stadt Weißensee für die Sanierung und denkmalgerechte Nutzung des Rathaus Weißensee, 2003
 Stadt Dornburg für den Erwerb und Erhaltung von Nebengebäuden des Rokokoschlosses Dornburg, 2002

Weblinks

Einzelnachweise 

Denkmalpreis
Auszeichnung (Thüringen)
Denkmalwesen (Thüringen)